Moulin des Huttes, een windmolen te Grevelingen
Moulin Lebriez (Mentque-Nortbécourt), een windmolen te Mentque-Nortbécourt